Kathedrale Maria Santissima Assunta steht für:

 Kathedrale von Piazza Armerina, eine Kathedrale in Piazza Armerina in Sizilien
 Kathedrale von Palermo, eine Kathedrale in Palermo in Sizilien
 Kathedrale von Messina, eine Kathedrale in Messina in Sizilien
 Kathedrale von Rossano, eine Kathedrale in Rossano in Kalabrien